Шасла:
 Шасла — наиболее распространённый сорт винограда в Швейцарии.
 Шасла, Анри (1813—1880) — французский художник.
 Шасла, Пьер (1753—1814) — французский художник, отец Шарля Шасла.
 Шасла, Шарль (1782—1843) — французский художник, отец Анри Шасла.

См. также 
 Шасле